Nummer-et hits i Norge er en liste over de singler der har toppet den norske singlehitliste fra 1958 til 2018.

Nummer-et hits

Referencer